Laguna (Californië), een plaats in Californië, Verenigde Staten
Laguna (film), een film uit 2001
Laguna (geslacht), plantengeslacht in de kaasjeskruidfamilie
Laguna (metrostation) van de metro van Madrid
Laguna (New Mexico), een plaats in New Mexico, Verenigde Staten
Laguna (provincie) in de Filipijnen
Laguna (Santa Catarina), een plaats in Brazilië
Renault Laguna
La Laguna, een stedelijk gebied in Coahuila en Durango, Mexico
Port Laguna, een themagebied in Attractiepark Toverland